Camino de ronda puede referirse a:
 Camino de ronda, en una fortificación, pasadizo resguardado del exterior que recorre la parte superior de sus murallas.
 Camino de Ronda, barrio de la ciudad andaluza de Granada, España.
 Camino de ronda, trayecto que discurría por la abrupta Costa Brava de Gerona, España, que era utilizado por la Guardia Civil para controlar la frontera marítima española y evitar el contrabando.
 Camino de Ronda, cinturón de paseos el el Madrid del inicio del siglo XX que incluían vías como las posteriores calles de Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Reina Victoria, entre otras.